El término RX puede hacer referencia a:

 Rx es la abreviación de recepción en telecomunicaciones, inicialmente utilizada en telegrafía y radio, por oposición a TX.
 Rx, código IATA para Regent Airways, una aerolínea bangladesí.
 Familia RX de  Microcontroladores de Renesas Electronics.

Vehículos 
 Lexus RX, una serie de todoterreno cruzado de lujo.
 Mazda RX, una serie de coches deportivos.
 RX, una abreviación para rallycross.

Siglas